Angelino puede referirse a:

Nombre propio 
 Angelino, nombre propio masculino.

Gentilicio 
 Gentilicio de las divisiones administrativas denominadas Los Ángeles.